Двадцать восьмое правительство Израиля () было сформировано лидером блока «Единый Израиль» Эхудом Бараком 6 июля 1999 года после его победы на выборах премьер-министра в мае 1999. Правительство было коалиционным, помимо блока «Единый Израиль» (альянс партий Авода, Меймад и Гешер) в него вошли партии ШАС, Мерец, Исраэль ба-Алия, Партия центра, МАФДАЛ и Яхадут ха-Тора. Яхадут ха-Тора вышла из коалиции в сентябре 1999 года из-за разногласий по поводу перевозки турбины во время Шаббата.

После начала интифады Аль-Аксы, в которых приняли участие палестинцы и арабы — граждане Израиля, недовольство широких слоев населения Израиля неспособностью правительства Барака положить конец террору и развал правящей  коалиции вынудили Барака объявить в конце ноября 2000 года о досрочных выборах главы правительства. На прошедших 6 февраля 2001 года выборах он «потерпел сокрушительное поражение» от лидера Ликуда Ариэля Шарона. Шарон сформировал двадцать девятое правительство Израиля 7 марта 2001 года.

Состав правительства 

1Хотя Тамир не была депутатом Кнессета в тот момент, впоследствии она была избрана в Кнессет по списку Авода

2Когда Вильнаи оставил пост, министерство было переименовано в Министерство науки, культуры и спорта.

Примечания

Ссылки 
  Двадцать восьмое правительство Израиля на сайте Кнессета 

28
Правительства, появившиеся в 1999 году